Håkan Eriksson, švedski hokejist, * 24. april 1956, Švedska.

Eriksson je v švedski ligi igral za klube Skellefteå AIK, Djurgårdens IF in Lidingö HC. V sezonah 1977/78 in 1982/83 je s klubom Djurgårdens IF osvojil naslova švedskega državnega prvaka. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je obakrat osvojil bronasto medaljo, in enem Svetovnem prvenstvu, na katerem je bil prav tako dobitnik bronaste medalje. Skupno je za reprezentanco odigral 58 tekem.

Pregled kariere

|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 74/75
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 75/76
|
| 12
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 76/77
|
| 33
| 3
| 6
| 9
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 77/78
|
| 30
| 8
| 13
| 21
|
| 16
|
| 5
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 78/79
|
| 32
| 12
| 9
| 21
|
| 30
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 29
| 7
| 8
| 15
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 80
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 81/82
|
| 36
| 7
| 9
| 16
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 81/82
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 4
| 4
| 8
|
| 8
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 24
| 6
| 12
| 18
|
| 10
|
| 8
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 32
| 7
| 10
| 17
|
| 24
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 84
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lidingö HC
| Švedska 2. liga
| 85/86
|
| 16
| 13
| 10
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lidingö HC
| Švedska 3. liga
| 86/87
|
| 29
| 9
| 8
| 17
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 296
| bgcolor="#7FFF00" | 72
| bgcolor="#7FFF00" | 94
| bgcolor="#7FFF00" | 166
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 246
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 18
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Skellefteå AIK
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Lidingö HC